Szépfalu, település a romániai Arad megyében
Szépfalu, szlovákiai község az Eperjesi kerületben, a Poprádi járásban